Jacques Perrin peut désigner :
 Jacques Perrin (1847-1915), sculpteur français ;
 Jacques Perrin-Fayolle (1920-1990), architecte français.

 Jacques Perrin (1941-2022), acteur et producteur de cinéma français.